Гран-при Канады 2003 года — восьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2003 года. Прошёл на автодроме имени Жиля Вильнева, Монреаль, Канада. Соревнования состоялись 15 июня 2003 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Фернандо Алонсо 1:16,040

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 2003 году